

Persone 
Giovanni Frapporti (1990) – rugbista a 15
Giuseppe Frapporti (1814-1885) – storico e letterato
Marco Frapporti (1985) – ciclista su strada
Simona Frapporti (1988) – pistard e ciclista su strada